Az /'Auni nyelv egy kihalt koiszan nyelv, amit egykor a Dél-afrikai Köztársaságban és Namíbiában beszéltek, a Nossob folyó mentén. Az /'Auni legközelebbi rokona a ma is beszélt taa nyelv.

Dialektusok
Két bizonyított dialektusa van: az |'Auni (|'Auo), amit Dorothea Bleek jegyzett fel, és a |Hassi, melyet Robert Story rögzített.

Természetes nyelvek
Koiszan nyelvek
Holt nyelvek